Die 34. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 1. bis zum 9. Dezember 2012 in Melbourne (Australien) statt. Zum bereits fünften Mal in Folge konnte die Australische Hockeynationalmannschaft der Herren den Wettbewerb gewinnen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 2010, Titelverteidiger und Gastgeber)
   (Olympiasieger 2012, Vizeweltmeister)
   (Sieger Champions-Challenge 2011)
   (Dritter der Weltmeisterschaft)
   (Vierter der Weltmeisterschaft)

Ergebnisse

Vorrunde

Gruppe A 
 Tabelle

 Spiele

Gruppe B 
 Tabelle

 Spiele

KO-Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Platzierungsspiele

Finalrunde

Weblinks 
 Offizielle Seite zum Turnier

Einzelnachweise 

2012
Hockey 2012
Sportveranstaltung in Melbourne
Hockeywettbewerb in Australien